Tarnawka bezeichnet:

 Tarnawka, Ortschaft in der Gemeinde Dubiecko, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Tarnawka, Ortschaft in der Gemeinde Markowa, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Tarnawka, Ortschaft in der Gemeinde Rymanów, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Tarnawka Druga, Ortschaft in der Gemeinde Zakrzew, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Tarnawka Pierwsza, Ortschaft in der Gemeinde Zakrzew, Woiwodschaft Lublin, Polen

 Tarnawka (Sambir), Dorf (ukrainisch Тарнавка) in der Ukraine, Oblast Lwiw, Rajon Sambir
 Tarnawka (Tschortkiw), Dorf (ukrainisch Тарнавка) in der Ukraine, Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw

 Kalniczka-Tarnawka, Nebenfluss der Osława in Polen
 Tarnawka, Nebenfluss der Nysa Kłodzka in Polen und Tschechien; siehe Tarnawka (Nysa Kłodzka)
 Tarnawka, Nebenfluss der Skawa in Polen
 Tarnawka, Nebenfluss der Stradomka in Polen